Give Me Liberty steht für:
 Give Me Liberty, vierteilige Comic-Minireihe von Frank Miller und Dave Gibbons
 Give Me Liberty (2019), Filmkomödie von Kirill Mikhanovsky
 Give Me Liberty (Kurzfilm),  US-amerikanischer Kurzfilm aus dem Jahr 1936

Siehe auch:
 Give me Liberty, or give me Death!,  Schlusssatz einer Rede von Patrick Henry vor der Virginia Convention